Усатова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Усатова, Нина Николаевна (род. 1951) — советская и российская актриса театра и кино.
 Усатова (Лаврецкая), Оксана Алексеевна (род. 1988) — российская лыжница.
 Усатова, Тамара Николаевна (1922—1943) — медсестра партизанского отряда, героически погибшая в годы войны.
 См. также 
 Усатов